Bosen kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bosen, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Tjeckien 

 Boseň, ort, Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar